Виллемс () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Виллемс, Герард (род. 1947) — австралийский пианист и музыкальный педагог нидерландского происхождения.
 Виллемс, Даниэль (1956—2016) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Виллемс, Дирк (? — 1569) — нидерландский анабаптист, известный тем, что спас от смерти своего преследователя. 
 Виллемс, Йетро (род. 1994) — нидерландский футболист.
 Виллемс, Морис (род. 1929) — бельгийский футболист.
 Виллемс, Менно (род. 1977) — нидерландский футболист.
 Виллемс, Мо — американский художник, создающий детские книжки, мультфильмы, работающий в театре и на телевидении.
 Виллемс, Рон (род. 1966) — нидерландский футболист.
 Виллемс, Флоран (1823—1905) — бельгийский живописец.
 Виллемс, Якобюс (1900—1983) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Виллемс, Ян Франс (1793—1846) — нидерландский писатель и политик.

См. также 
 Виллемсе, Вим
 Виллемстад